Beetzsee kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Beetzsee (sjö), Brandenburg, 
 Amt Beetzsee, kommunalförbund i Brandenburg
 Beetzsee (kommun), Brandenburg,